

Portugal
 Avenida da Boavista — na cidade do Porto
 Boavista (Lousada) — lugar da freguesia do Torno, em Lousada
 Boavista (Porto) — designação genérica de uma parte da zona ocidental da cidade do Porto, em Portugal
 Boavista (Benfica) — bairro

Desporto

Cabo Verde
 Boavista Futebol Clube da Praia — clube multiesportes da cidade da Praia, na Ilha de Santiago

Portugal
 Boavista Futebol Clube — clube de futebol da freguesia de Ramalde, no concelho de Porto

Brasil
 Boavista Sport Club — clube de futebol da cidade de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro

Ver também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes